Флорис () — фамилия и нидерландское мужское имя:

Персоналии

Имя 
 Флорис I (? — 1061) — граф Западной Фрисландии (Голландии; с 1049 года)
 Флорис II () — граф Голландии (с 1091 года), внук Флориса I
 Флорис III (1141—1190) — граф Голландии (c 1157 года), внук Флориса II
 Флорис IV (1210—1234) — граф Голландии (с 1222 года), внук Флориса III
 Флорис V (1254—1296) — граф Голландии (с 1296 года), внук Флориса IV
 Флорис де Воогд () — регент Голландии (с 1248 года), сын Флориса IV
 Флорис де Эно () — князь Ахейский, внук Флориса IV
 Флорис Чёрный () — самозваный граф Голландии, сын Флориса II
 Стемпел, Флорис (1877—1910) — основатель и первый президент футбольного клуба «Аякс»

Фамилия 
 Флорис, Корри (псевдоним Скай Лопес; род. 1975) — американская порноактриса и модель.
 Флорис, Сандро (род. 1965) — итальянский легкоатлет, спринтер.

Иное 
 Флорис, Франс (1520—1570) — голландский живописец и гравер XVI века
 Флорис — городок в округе Дэвис штата Айова (США)
 Флорис — муниципалитет в бразильском штате Пернамбуку
 Флорис-да-Кунья — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул
 Флорис-ди-Гояс — муниципалитет в бразильском штате Гояс
 Флорис-ду-Пиауи — муниципалитет в бразильском штате Пиауи
 «Флорис» — нидерландский телевизионный сериал 1969 года
 «Флорис» — нидерландский художественный фильм 2004 года
 «Флорис и Лириопа» () — роман французского писателя Робера де Блуа.

См. также 
 Национальный парк Маново-Гоунда-Сен-Флорис